Zerah, ou Zérach (en hébreu : זֶרַח / זָרַח, « Éclat » du soleil), peut désigner plusieurs anthroponymes et un toponyme.

Personnages bibliques 
Zérah, ou Zérach : nom porté par six personnages différents dans la Bible hébraïque.

Nom de famille 

 David Zérah (1966-), artiste français ;
 Dov Zerah (1954-), haut fonctionnaire et homme d’affaires français ;
 Maurice Zerah (1931-2013), volleyeur tunisien.

Toponymie 
Ce terme peut également désigner :
 , montagne d'Afghanistan dans la province de Kandahar.

Homonymie de patronyme